Влади́мир Пота́нин:
 Потанин, Владимир Олегович (род. 1961) — российский предприниматель, государственный и политический деятель.
 Потанин, Владимир Петрович (1926—1981) — советский металлург, начальник Третьего Главного управления Министерства среднего машиностроения СССР.